Third:

 Third — третий студийный альбом британского коллектива «Portishead».
 Third — третий альбом ведущей группы кентерберийской сцены Soft Machine.

См. также